

Astronomia
 1918 Aiguillon – asteroide della fascia principale

Geografia
 Aiguillon (Lot e Garonna) – comune francese del dipartimento del Lot e Garonna nella regione dell'Aquitania
 L'Aiguillon – comune francese nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei
 L'Aiguillon-sur-Mer – comune francese nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira
 L'Aiguillon-sur-Vie – comune francese nel dipartimento della Vandea nella regione della Loira

Persone 
 Anne-Charlotte d'Aiguillon (1700 ca.–1772) – duchessa d'Aiguillon
 Armand-Désiré d'Aiguillon (1761-1800) – politico francese
 Armand-Louis d'Aiguillon (1683-1750) – scrittore francese
 Emmanuel-Armand d'Aiguillon (1720-1788) – statista francese
 Marie-Madeleine d'Aiguillon (1604-1675) – duchessa d'Aiguillon